Bivesiculidae är en familj av plattmaskar. Bivesiculidae ingår i ordningen Azygiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bivesiculidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Bivesiculidae